Экпедеме Фрайдей «Экпе» Юдо (; род. 23 мая 1987 года, Эдмонд, Оклахома) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран в первом раунде под 6-м номером на драфте НБА 2010 года клубом «Голден Стэйт Уорриорз».

Студенческая карьера 
Экпе Юдо учился в высшей школе Санта-Фе в Эдмонде. Затем он продолжил обучение в университете Мичигана.

В сезоне 2006/2007 или сезоне новичков он сыграл 35 матча. В них Экпе проводил в среднем на площадке 20,3 минуты, набирал в среднем 5,0 очков, совершал в среднем 4,0 подборов, а также в среднем набирал 0,7 перехвата и 1,9 блок-шота, допускал в среднем 0,8 потери, отдавал в среднем 0,8 передачу, получал в среднем 1,9 персональных замечания.

В сезоне 2007/2008 или сезоне второкурсников он сыграл 32 матчей. В них Экпе проводил в среднем на площадке 26,0 минуты, набирал в среднем 6,0 очков, делал в среднем 5,0 подборов, а также в среднем 0,8 перехвата и 2,9 блок-шота, допускал в среднем 1,1 потери, отдавал в среднем 0,9 передачи, получал в среднем 2,4 персональных замечания.

В сезоне 2008/2009 он не выступал.

В сезоне 2009/2010 Экпе Юдо сыграл 36 матчей за команду университета Бэйлора. В них он проводил в среднем на площадке 35,1 минуты, набирал в среднем 13,9 очков, делал в среднем 9,8 подборов, а также в среднем 0,8 перехвата и 3,7 блок-шота, допускал в среднем 2,4 потери, отдавал в среднем 2,7 передачи, получал в среднем 2,4 персональных замечания.

Карьера в НБА 
Экпе Юдо был выбран под шестым номером на драфте НБА 2010 года «Голден Стэйт Уорриорз». Из-за травмы запястья он дебютировал за клуб только 11 декабря 2010 года в матче против «Майами Хит».

13 марта 2012 Экпе Юдо, Монта Эллис и Кваме Браун были обменены в «Милуоки Бакс» на Эндрю Богута и Стивена Джексона.

Европа 
28 июля 2015 года Юдо подписал однолетний контракт с турецким клубом «Фенербахче». В первом сезоне сразу же попал в стартовую пятерку, стал одним из лидеров команды. С «Фенербахче» выиграл Кубок Турции, победив со счётом 67:65 «Дарюшшафаку». В этом же сезоне команда смогла пробиться в финал четырёх Евролиги, однако в овертайме проиграла ЦСКА со счётом 96:101. За 27 матчей в Евролиге набирал в среднем 12,6 очка, совершал 5,1 подбора. По окончании сезона «Фенербахче» также стала чемпионом Турции.

11 июля 2016 года Юдо переподписал контракт с клубом по схеме 1+1. В сезоне 2016/17, Юдо с командой стал чемпионом Евролиги. По итогам финального матча получил титул самого ценного игрока Финала четырёх.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2016/2017
  Чемпион Турции (2): 2015/2016, 2016/2017
  Обладатель Кубка Турции: 2016
  Обладатель Кубка Президента Турции: 2016

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Биография Экпе Удоха
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com
 Даешь молодежь! Часть вторая

Баскетболисты США
Баскетболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Бэйлор Беарз» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки «Бэйцзин Роял Файтерс»
Игроки БК «Виртус» Болонья